Златко Мадунић (Славонски Брод, 14. мај 1930 — Загреб, 14. мај 1995) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те▲
|-
| 1956. || Не окрећи се сине || Агент (као З. Мадунић)
|-
| 1956. || У мрежи || Шпијун
|-
| 1958. || Једини излаз || Кратки
|-
| 1959. || Стаклени параван ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1960. || Друг председник центарфор || Голман Радојица
|-
| 1960. || Дан четрнаести || Кондуктер
|-
| 1960. || Кота 905 || Наредник
|-
| 1960. || Девети круг || Усташа
|-
| 1960. || Рат || /
|-
| 1960. || Поштар звони два пута ТВ филм || /
|-
| 1960. || Крокодил ТВ филм || /
|-
| 1960. || Боље је умети || /
|-
| 1961. || Царево ново рухо || Наг
|-
| 1961. || Судар на паралелама || Кондуктер
|-
| 1961. || Потрага за змајем || /
|-
| 1962. || Срешћемо се вечерас || /
|-
| 1962. || Минута за убиство || /
|-
| 1962. || Мачак под шљемом || Фрањо Смоквица 
|-
| 1962. || Наша кола || Фризер
|-
| 1962. || Свечаност ТВ филм || Жупник
|-
| 1962. || Прича о дјевојчици и сапуну Кратки филм || /
|-
| 1963. || У сукобу || Јазвиц
|-
| 1963. || Опасни пут || Ото
|-
| 1964. || Аутобиографија утопљенице ТВ филм || /
|-
| 1964. || Вртлог || Љубан (сегмент „Вртлог”)
|-
| 1964. || Смрт у чизмама ТВ филм || /
|-
| 1966. || Глинени голуб || Агент
|-
| 1967. || Мали војници || /
|-
| 1968. || Гравитација или фантастична младост чиновника Бориса Хорвата || Службеник у банци
|-
| 1968. || Бекства || Управник Карловић
|-
| 1968. || Голи човјек || ?
|-
| 1968. || Тамо гдје бизони лутају ТВ филм || /
|-
| 1968. || Кокошари ТВ филм || /
|-
| 1968. || Дјеца из сусједства ТВ филм || /
|-
| 1969. || Низводно од сунца || Шумар
|-
| 1969. || Адам и Ева ТВ филм || Фратар
|-
| 1969. || Баштина ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Пут у рај || Дјелатник посланства
|-
| 1970. || -{Gott mit uns }- || Молер
|-
| 1970. || Моји драги добротвори ТВ филм || /
|-
| 1970. || Лисице || /
|-
| 1970. || Кратка ноћ ТВ филм || /
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње ТВ серија || Кинез
|-
| 1972. || Просјаци и синови ТВ серија || Подливогуз
|-
| 1972. || Мајстор и Маргарита || Оскар Даниловић
|-
| 1972. || Валтер брани Сарајево || Полицијски агент
|-
| 1972. || Луда кућа ТВ филм || /
|-
| 1973. || Размеђа || Камионџија
|-
| 1973. || Ћа смо на овон свиту... ТВ серија || Дотур
|-
| 1973. || Оргуље и ватрогасци ТВ филм || Вицко, брицо
|-
| 1973. || Аллегро цон брио ТВ филм || Макс
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || /
|-
| 1974. || Валтер брани Сарајево ТВ серија || Полицијски агент
|-
| 1974. || Капетан Микула Мали || 	Преводилац
|-
| 1974. || Праведник ТВ филм || /
|-
| 1975. || Грунтовчани ТВ серија || Скретничар 1
|-
| 1976. || Њих троје ТВ филм || /
|-
| 1976. || Капетан Микула Мали ТВ серија || Преводилац
|-
| 1976. || Самац ТВ филм || /
|-
| 1977. || Марија ТВ серија || Фелдвебел Доблер
|-
| 1977. || Акција стадион || Повјереник усташког редарства
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Лијечник
|-
| 1978. || Мачак под шљемом ТВ серија || Конобар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1978 1980. || Пуном паром ТВ мини серија || Дарко
|-
| 1980. || Госпођица || /
|-
| 1981. || Аретеј ТВ филм || /
|-
| 1980 1981. || Вело мисто ТВ серија || Шјор Јаков
|-
| 1981. || Јеленко ТВ серија || Дане
|-
| 1981. || Бановић Страхиња || Георгиос - дворјанин
|-
| 1981. || Туропољски топ ТВ филм || Комес
|-
| 1982. || Ђачко доба проналазача Полжа || Тренер
|-
| 1983. || Киклоп ТВ серија || /
|-
| 1984. || Мала пљачка влака || Срески начелник
|-
| 1985. || -{Jenseits der Morgenröte}- ТВ мини серија || Пасча
|-
| 1988. || Загрљај ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1990. || -{Night of the Fox}- ТВ филм || М.П. Сергеант
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1930.
Умрли 1995.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Брођани (Славонски Брод)